Hedgehog kan syfta på:

 Sonic hedgehog – ett protein som finns hos däggdjur och har viktiga funktioner för organutvecklingen
 Sonic the Hedgehog (figur) – en TV-spelsfigur
 Sonic the Hedgehog (spelserie) – en serie TV-spel från SEGA
 Hedgehog (vapen) – en brittisk granatkastare för ubåtsjakt